Владимир Мусаков може да се отнася за:
 Владимир Мусаков (1887 – 1916) – писател и драматург.
 Владимир Мусаков (преводач) (1928 – 1966) – преводач и критик.